В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-4, 4-6, 9-7.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (фінал)

  Мартіна Навратілова (Переможниця)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International